{{Filmfakta
| bild             = 
| filmtitel        = Pippi Långstrump
| originaltitel    = Pippi Longstocking
| genre            = 
| regi             = Clive A. Smith
| producent        = Waldemar BergendahlClive A. SmithMichael Hirsh
| originalverk     = {{Originalverk|Pippi Långstrump|Astrid Lindgren}}  
| manus            = Catharina Stackelberg
| skådespelare     = Melissa AltroCatherine O'HaraGordon PinsentDave ThomasWayne RobsonCarole Pope
| musik            = Anders Berglund 
| klippning        = Noda Tsarmados
| produktionsbolag = NelvanaBeta FilmSvensk Filmindustri
| distributör      = 
| speltid          = 75 minuter81 minuter 
| land             = 
| språk            = Engelska
| premiär          = 22 augusti 1997
| budget           = 80 million svenska kronor ($11.5 miljoner amerikanska dollar)
| intäkter         = $505,335
| föregångare      = 
| uppföljare       = 
| nyinspelning_av  = 
| nyinspelningar   = 
| imdb             =  
| sfdb             = 
}}Pippi Långstrump''  är en kanadensisk-svensk-tysk animerad film från 1997 i regi av Michael Schaack och Clive A. Smith som bygger på berättelserna om Astrid Lindgrens barnboksfigur Pippi Långstrump.

Röster

Musik
Ledmotivet "Hej! Här e Pippi!" släpptes som singel.

Källor

Externa länkar

Astrid Lindgren-filmatiseringar
Animerade filmer 1997
Pippi Långstrump
Engelskspråkiga filmer
Filmer 1997
Svenska filmer baserade på böcker
Animerade musikalfilmer